Die First Division 1946/47 war die zehnte Spielzeit der höchsten zyprischen Spielklasse im Männerfußball.

Meister wurde Titelverteidiger EPA Larnaka.

Modus 
Sieben Mannschaften spielten aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander.

Vereine

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Kreuztabelle

Weblinks 
 Cyprus 1946/47 auf rsssf.com

1946
Fußballsaison 1946/47